Mohawkowie – plemię indiańskie
 Język mohawk – język z rodziny języków irokeskich
 Mohawk – rzeka w USA
Miejscowości w USA:
 Mohawk – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Mohawk – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Gminy w USA:
 Mohawk  (ang. Mohawk Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery

Samoloty:
 Curtiss P-36 Hawk – samolot myśliwski, w służbie brytyjskiej nazywany Mohawk
 Grumman OV-1 Mohawk – samolot obserwacyjny

Okręty:
 HMS Mohawk (1938) – niszczyciel brytyjski z okresu II w. św.